Лайбниц () — округ в Австрии. Центр округа — город Лайбниц. Округ входит в федеральную землю Штирия. Занимает площадь 681,50 кв. км. Население 75 328 чел. Плотность населения 111 человек/кв.км.

Административно-территориальное деление 

 Аллерхайлиген-бай-Вильдон
 Арнфельс
 Эренхаузен-ан-дер-Вайнштрасе
 Эмперсдорф
 Габерсдорф
 Гамлиц
 Глайнштеттен
 Гралла
 Гросклайн
 Хайлигенкройц-ам-Вазен
 Хаймшу
 Хенгсберг
 Китцекк-им-Заузаль
 Ланг
 Лебринг-Санкт-Маргаретен
 Лайбниц
 Лойчах-ан-дер-Вайнштрасе
 Оберхаг
 Рагниц
 Санкт-Андре-Хёх
 Санкт-Георген-ан-дер-Штифинг
 Санкт-Иоганн-им-Заггауталь
 Санкт-Николай-им-Заузаль
 Занкт-Файт-ин-дер-Зюдстайермарк
 Шварцауталь
 Штрас-ин-Штайермарк
 Тилльмич
 Вагна
 Вильдон

До 2015 года 

 Аллерхайлиген-бай-Вильдон
 Арнфельс
 Бергхаузен
 Брайтенфельд-ам-Танненригель
 Эренхаузен
 Айхберг-Траутенбург
 Эмперсдорф
 Габерсдорф
 Гамлиц
 Гланц-ан-дер-Вайнштрассе
 Глайнштеттен
 Гралла
 Гросклайн
 Хайнсдорф-им-Шварцауталь
 Хайлигенкройц-ам-Вазен
 Хаймшу
 Хенгсберг
 Кайндорф-ан-дер-Зульм
 Китцек-им-Заузаль
 Ланг
 Лебринг-Санкт-Маргаретен
 Лайбниц
 Лойчах
 Оберхаг
 Оберфогау
 Писторф
 Рагниц
 Рач-ан-дер-Вайнштрассе
 Рецнай
 Санкт-Андре-Хёх
 Санкт-Георген-ан-дер-Штифинг
 Санкт-Йохан-им-Заггауталь
 Санкт-Николай-им-Заузаль
 Санкт-Николай-об-Драслинг
 Санкт-Ульрих-ам-Вазен
 Санкт-Файт-ам-Фогау
 Шлосберг
 Зеггауберг
 Шпильфельд
 Штоккинг
 Штрас
 Зульцталь-ан-дер-Вайнштрассе
 Тильмич
 Фогау
 Вагна
 Вайтендорф
 Вильдон
 Вольфсберг-им-Шварцауталь

Ссылки 
 www.leibnitz.at/ Официальная страница

Округа Штирии